

Бринзень () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Поноареле.

Бринзень () — село у Єдинецькому районі.
 Бринзень () — село у Глоденському районі.